Путинеју има више значења:

 Путинеју (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Путинеју (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Путинеју (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији
 Општина Путинеју (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији